Manigat ist der Familienname folgender Personen:

 Jahenns Manigat (* 1991), kanadischer Basketballspieler
 Leslie Manigat (1930–2014), haitianischer Politiker und kurzzeitig Staatspräsident
 Mirlande Manigat (* 1940), haitianische Politikerin und Ehefrau des Erstgenannten